Stibina può essere utilizzato per indicare due composti chimici differenti:

 Idruro di antimonio
 Stibnite minerale composto da solfuro di antimonio

Altri progetti